Paradox steht für:
 Paradoxon, ein Widerspruch
 Paradoxflinte, Flinten (sonst glattläufig) mit teilweise gezogenem Lauf
 Paradox (Warez-Gruppe), Hackergruppe zur Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen bei Software

Computersoftware:
 Paradox (Datenbank), Datenbank der Firma Corel
 Paradox Interactive, Computerspielefirma

Film und Fernsehen:
 Paradox (Fernsehserie), britische BBC-Fernsehserie (2009)
 Paradox, US-amerikanischer Science-Fiction-Film (2016)

Musik:
 Paradox (Album), Album des Rappers Nazar (2008)
 Paradox (Band), Thrash-Metal-Band
 Paradox (Magazin), Musikzeitschrift